Hoyles ist der Familienname folgender Personen:

 Celia Hoyles (* 1946), britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 John Hoyles (* 1980), englischer Gitarrist